Kāz̧emī-ye Yek kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kāz̧emī-ye Khalaf, ort, Khuzestan, 
 Kāz̧emī-ye Yek (ort i Iran), Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar